

Fotografia 
 Zoom  – obiettivo fotografico regolabile
 Zoom  – rivista di fotografia nata nel 1980

Cinema 
 Capitan Zoom - Accademia per supereroi (Zoom) – film del 2006 diretto da Max Tash
 Zoom – film del 2015 diretto da Pedro Morelli
 Zoom – film del 2016 diretto da Prashant Raj

Fumetto 
 Zoom – personaggio dei fumetti DC Comics
 Professor Zoom – personaggio dei fumetti DC Comics

Musica 
 Zoom – singolo di Dr. Dre e LL Cool J del 1998, dalla colonna sonora di Bulworth - Il senatore
 Zoom – album dei The Knack del 1998
 Zoom – album della Electric Light Orchestra del 2001
 Zoom – singolo di Lil' Boosie del 2006, dall'album Bad Azz
 Zoom – album di Franco Ricciardi del 2011
 Zoom – album di Rachid Taha del 2013

Altro 
 Zoom Video Communications – azienda statunitense di servizi di comunicazione (teleconferenza) in cloud.
 Zoom Corporation – azienda audio giapponese che produce effetti per chitarra e basso elettrici
 Zoom Torino – zoo situato a Cumiana
 Zoom! – videogioco del 1988
 Zoom – marchio digitale di Feltrinelli